O Campeonato Carioca de Remo de 1969 foi conquistado pelo Clube de Regatas do Flamengo. 
O Flamengo derrotou o Vasco por apenas quatro pontos. O rubro-negro venceu 3 provas das 7 disputadas e o Vasco venceu as outras 4, porém na soma geral de pontos, o Flamengo se sagrou campeão. Com o título, o Flamengo atingiu no ano de 1969 o penta-campeonato carioca, que foi muito comemorado pelo remadores e torcedores rubro-negros na Lagoa Rodrigo de Freitas.

Resultado

Campeonato Carioca de Remo